Grzegorz Kotowicz (1973-), canoéiste polonais
 Irene Kotowicz (1919 – 2002), basketteuse polonaise
 Marcelina Kotowiczówna (1827-1911), Bienheureuse cofondatrice d'un ordre religieux et d'écoles
 Robert Kotowicz,  polonais concepteur de pièces commémoratives

Voir aussi 
 Janusz Kotowicz personnage du roman Cendres et diamant

Patronyme polonais